Vers l'abîme :
 Vers l'abîme, roman d'Harald Bratt
 Vers l'abîme, roman d'Erich Kästner paru en 1931
  plusieurs films:
 Vers l'abîme, film franco-allemand de 1934
 Vers l'abîme, film italien de 1944 (Lacrime di sangue)